Rio Marrecas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Marrecas (vattendrag i Brasilien, lat -26,05, long -53,05), Paraná, 
 Rio Marrecas (vattendrag i Brasilien, lat -25,97, long -52,15), Paraná, 
 Rio Marrecas (vattendrag i Brasilien, lat -24,80, long -51,33), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar